GMG est un sigle formé des trois lettres G, M et G. Il peut faire référence à :

 GMG Airlines, une ancienne compagnie d'aviation du Bangladesh ;
 GNU MediaGoblin, un logiciel libre, serveur, décentralisé, pour héberger et partager plusieurs types de fichiers multimédia ;
 Guardian Media Group, une société du Royaume-Uni possédant différents médias ;
 , une division du précédent ;
 , une agence inter-gouvernementale travaillant sur les questions d'immigrations internationales ;
  ;
  ;
 Gregor-Mendel-Gymnasium, une institution d'enseignement à Amberg (Allemagne) ;
  ;
  ;
 , un lance-grenade automatique ;
 , un lance-grenade automatique fabriqué par Heckler & Koch,] ;
 , un vendeur de jeux vidéo.